Мерлини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мерлини, Доминико (1730—1797) — польский архитектор итало-швейцарского происхождения.
 Мерлини, Мариса (1923—2008) — итальянская характерная актриса.
 Мерлини, Станислав Демьянович (1775—1833) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.